Termenul Secolul 20 se poate referi la
Secolul al XX-lea (anii 1901-2000);
Revista literară Secolul 20.